Нэнси Дрю:

 Нэнси Дрю — литературный и киноперсонаж, девушка-детектив, известная во многих странах.
 «Нэнси Дрю» — серия книг о Нэнси Дрю.
 «Нэнси Дрю» — серия игр о девушке-сыщице Нэнси Дрю, созданная по мотивам серии книг.
 «Нэнси Дрю» — американский фильм 2007 года по мотивам популярной серии детективов для подростков.
 «Нэнси Дрю» — американский телесериал 2019 года.